Ла Салль (), Ла Саль () — французская фамилия и топоним (в форме Ла-Саль, Ла-Салл). Существует также в слитной форме, с разным количеством «с» и «л» (см. Лассаль).

Фамилия

Ла Саль 
 Ла Саль, Антуан де — французский писатель XV века.
 Ла Саль, Рене-Робер (1643—1687) — французский путешественник, исследователь Северной Америки.
 Ла Саль, Эрик (род. 1962) — американский актёр и режиссёр.

Ла Салль 
 Ла Салль, Гадифер де (1340—1415) — французский военный и мореплаватель.
 Ла Саль, Джозеф Пьер (1916—1983) — американский математик.
 Ла Салль, Жан-Батист де (1651—1719) — французский священник и педагог, католический святой.
 Ла-Салль-де-л’Этанг, Симон Филипп (1700—1765) — французский агроном, защитник искусственного луговодства.

Топоним

Ла-Саль 
 Ла-Саль — коммуна в Италии, располагается в автономном регионе Валле-д’Аоста.
 Ла-Саль — приход (округ) в штате Луизиана, США.
 Ла-Саль — округ в штате Техас, США.
 Ла-Саль — район в городе Монреаль, Квебек, Канада.
 Ла-Саль-ан-Бомон — коммуна во Франции.
 Ла-Саль-лез-Альп — коммуна во Франции.

Ла-Салл 
 Ла-Салл — город в округе Уотонуан, штат Миннесота, США.
 Ла-Салл — округ в штате Техас, США.

Другое 
 LaSalle — марка легковых автомобилей, выпускавшихся корпорацией General Motors.
  — средняя школа в Дублине, Ирландия.